Дженни Хэнивер — фигурки, созданные путём изменения формы и высушивания скатообразного (чаще всего из ромбовых скатов), часто имеющие вид гротескных монстров.

Название 
По одной из версий, название «Дженни Хэнивер» происходит от французской фразы Jeune d’Anvers (рус. «молодой человек из Антверпена»), которую говорящие на диалекте кокни британские моряки переделали в имя собственное «Дженни Хэнивер». Другим вариантом названия является «Дженни Хавьер». Игорь Акимушкин приводит вариант «Жени Анвер»

История 
Антверпенские моряки на протяжении веков (как минимум с XIII века) вырезали такие фигурки из высушенных скатов, придавая им причудливые (часто антропоморфные) формы и покрывая лаком для лучшей сохранности, а затем продавая эти творения заезжим морякам и гостям города, выдавая их за якобы пойманных в море настоящих монстров. Часто им придавался внешний вид ангелов, демонов или драконов. Возможно, криптозоологическое существо морской монах было как раз Дженни Хэнивером.

Первое научное описание Дженни Хэниверов оставил Конрад Гесснер в 1558 году в работе Historia Animalium vol. IV, где он предупреждает натуралистов, что подобные фигурки — это просто высушенные скаты с изменённой формой, а считать их морскими чудовищами или василисками (что также имело место) — распространённое заблуждение.

При этом некоторые люди до сих пор продолжают утверждать, что Дженни Хэнивер может быть реальным существом: так, в 1971 году учёный Альфредо Гарсия Гараменди якобы поймал у берегов Пуэрто-Рико живое антропоморфное существо, очень похожее на традиционного Дженни Хэнивера, и описал его в 1974 году в статье под названием Garadiabolo. Статья не получила особенного внимания со стороны научной общественности.

Галерея

Примечания 

Мистификации